Harsányi puede referirse a: 

 John Charles Harsanyi (en húngaro: Harsányi János; 1920, Budapest, Hungría - 2000, Berkeley).
 Zoltán Harsányi (* 1987, Eslovaquia), futbolista eslovaco, de ascendencia húngaro.